Дынга:
 Дынга, Валентин Иванович (1951—2014) — молдавский советский композитор, исполнитель, аранжировщик. 
 Дынга, Олег (род. 1998) — молдавский футболист.

Примечания